Bakonyi je priimek več oseb:
 Karl Bakonyi von Sziget-Szentmiklós, avstro-ogrski general
 Károly Bakonyi, madžarski odvetnik in glasbenik
 Stefano Bakonyi, madžarski pisatelj in inženir